

Persone
Balda Di Vittorio , detta Baldina – politica italiana, figlia di Giuseppe
Francesco Di Vittorio – religioso e missionario italiano, commemorato come martire dalla Chiesa cattolica
Giuseppe Di Vittorio – politico italiano, fondatore della CGIL 
 Pino De Vittorio – sopranista italiano

Altro
Fondazione Giuseppe Di Vittorio – fondazione storica della Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Piazza Giuseppe Di Vittorio – piazza di Napoli
Di Vittorio – stazione della metropolitana di Napoli
Parco Di Vittorio – parco pubblico di Torino 
Torri Di Vittorio – nel quartiere di Pietra Alta, alla periferia nord di Torino